Топкинская () — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, входит в состав Лайтамакского сельского поселения.

Находится недалеко от реки Носка, в 72 км от города Тобольска. Расположена в регионе Заболотье.  

Дороги проселочные, грунтовые, деревня считается трудно доступной.  

В деревне были заболевшие гаффской болезнью.

Население

Ссылки 
 https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/government/villages/Laitamakskoe.htm Лайтамакское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района